Cayo Caninio Rébilo puede referirse a las siguientes personas:

 Cayo Caninio Rébilo.— Cónsul suffectus en el año 45 a. C. Partidario de Julio César.
 Cayo Caninio Rébilo (cónsul 12 a. C.).— Cónsul suffectus en el año 12 a. C.
 Cayo Caninio Rébilo (cónsul 37).— Cónsul suffectus en el año 37.
 Cayo Caninio Rébilo (pompeyano).— Partidario de Sexto Pompeyo.
 Cayo Caninio Rébilo (pretor).— Pretor en el año 171 a. C.